Gelbblauer Ara bezeichnet:

den Gelbbrustara
die Form Ara erythrura (gilt heute als Synonym für den Martinique-Ara)